Спячка
Зимняя спячка (фильм) — кинофильм 2014 года по мотивам рассказа «Жена» А. П. Чехова.